Машона Вашингтон (; родилась 31 мая 1976 года во Флинте, США) — американская теннисистка. Победительница 17 турниров ITF (2 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Машона — младшая из пяти детей двух работников компании General Motors — Уильяма и Кристины Вашингтонов. Один из старших братьев американки — Маливай — также, в своё время, профессионально занимался теннисом; выиграл четыре титула ATP в одиночном разряде и сыграл в финале Уимблдона-1996.

Первые опыты в теннисе уроженка штата Мичиган провела в четырёхлетнем возрасте. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (2)

Поражения (10)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (26)

Победы (15)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся 31 мая
Теннисисты США
Родившиеся во Флинте (Мичиган)